Amenhotep (Ỉmn-ḥtp), en grec Aménophis (Αμένοφις), est un prénom masculin théophore porté par des pharaons et des personnalités de l'Égypte antique et signifiant littéralement « Amon est en paix » ou « Amon est satisfait ».

Les pharaons 

Durant la , quatre pharaons ont porté le nom d'Amenhotep :
  (-1526 à -1506) ;
  (-1425 à -1401) ;
  (-1390 à -1352), petit-fils du précédent ;
  (qui change son nom pour Akhenaton) (-1352 à -1338), fils du précédent.

Le nom Amenhotep entrait dans la composition de la titulature royale en tant que nom de Sa-Rê ou nomen.

Hiéroglyphes

Amenhotep divinisés 

Il y eut plusieurs Amenhotep divinisés.

et Ahmès-Néfertary 

Ce sont les premiers saints patrons, ils ont reçu un culte particulier sur la rive ouest de Thèbes, et plus précisément à Deir el-Médineh, le village des artisans de Pharaon ;  est considéré comme le constructeur du village, ainsi que sa mère la grande reine Ahmès-Néfertary, épouse du défunt pharaon . Leur culte fut un réel succès, bien que la mère dépassa le fils dans le cœur des Égyptiens.

Amenhotep fils de Hapou 

Amenhotep fils de Hapou vécut sous le règne du grand roi . Il est le bâtisseur de son temple des millions d'années, sur la rive ouest de Thèbes. Selon les écrits, ce monument aurait été le plus vaste de tous les temples funéraires, aujourd'hui ne restent que les deux gardiens de la nécropole, les colosses dits de Memnon.

/Akhenaton et Néfertiti 

Ce pharaon hérétique qui installa sa capitale à Akhetaton (Tell-el-Amarna) et adora Aton, le dieu unique, n'effaça pas en revanche la nature divine du roi. Ainsi, quiconque voulait prier Aton devait passer par le couple royal, c'est-à-dire la belle Néferet-Ity et le roi Akh-en-aton. Ils furent en quelque sorte des intermédiaires divins. Mais le roi dut avoir une envie de diviniser sa reine car on peut voir qu'elle remplace Isis et Nephtys dans les rôles funéraires. Le pharaon a donc voulu installer la triade amarnienne composée d'Aton, de lui-même et de Néfertiti. Une cosmogonie qui est terminée par les six filles du couple, très chères aux yeux de leurs parents.
La triade ne dura pas en tous cas dix ans. Et Amon reprit ses droits.

Les personnalités 

Amenhotep est également le prénom de personnalités de premier plan dans l'Égypte antique :
 Amenhotep, un des fils de  ;
 Amenhotep Houy, vice-roi de Nubie.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Nom théophore